Nowy Susk peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Nowy Susk, village du powiat d'Ostrołęka
 Nowy Susk, village du powiat de Sierpc